A Nemzeti Bajnokság I. osztályában 1952-ben 14 csapat küzdött a bajnoki címért. Az immár ötvenedik bajnokságot a Budapesti Honvéd nyerte , veretlenül, a Budapesti Bástya (MTK) és a Budapesti Dózsa előtt.

A Bp. Honvéd és Bp. Bástya játékosokra épült az Helsinki olimpia válogatottja, Olaszország 3-0-s, Törökország 7-1-es, Svédország 6-0-s legyőzésével a döntőbe került, ahol Jugoszláviát 2-0-ra verve lett Olimpiai Bajnok a magyar csapat.

Az Olimpiai csapat tagjai: Grosics Gyula, Buzánszky Jenő, Lóránt Gyula, Lantos Mihály, Bozsik József, Zakariás József, Hidegkuti Nándor, Kocsis Sándor, Palotás Péter, Puskás Ferenc, Czibor Zoltán, Csordás Lajos. Szövetségi kapitány: Sebes Gusztáv

Végeredmény 

A bajnok Budapesti Honvéd SE játékosai
Grosics Gyula (18) – Rákóczi László (25), Lóránt Gyula (24), Bányai Nándor (26) – Bozsik József (26), Városi György (18) – Budai II László (26), Kocsis Sándor (26), Budai I László (23), Puskás Ferenc (26), Babolcsay György (19).
Játszott még: Bárfy Antal (8), Tóth III Ferenc (9), Horváth István (8), Bártfai Vilmos (7), Faragó Lajos (5), Garamvölgyi Ágoston (4), Hernádi Ernő (1).
Edző: Kalmár Jenő
Az ezüstérmes Budapesti Bástya játékosai
Gellér Sándor (26) – Kovács II József (26), Börzsei János (26), Lantos Mihály (26) – Kovács I Imre (26), Zakariás József (26) – Sándor Károly (26), Hidegkuti Nándor (26), Palotás Péter (26), Szolnok István (26), Kárász Endre (12).
Játszott még: Molnár János (12), Gondos Tibor (9), Hegedűs András (3).
Edző: Bukovi Márton
A bronzérmes Bp. Dózsa játékosai
Henni Géza (23) – Balogh Sándor (25), Várhidi Pál (15), Farsang Endre (15) – Kiss II Jenő (23), Gyurik László (26) – Egresi Béla (24), Szusza Ferenc (26), Deák Ferenc (22), Virág István (24), Tóth Mihály (26).
Játszott még: Horváth Károly (12), Samus Lajos (12), Kovács Sándor (11), Gulyás Géza (k.) (5), Halasi Béla (4), Lehel Gyula (4), Sólyom János (4), Várnai Lajos (1).
Edző: Jávor Pál

Kereszttáblázat

Díjak

Góllövőlista

Források 
 A magyar sport kézikönyve Sport Lap és Könyvkiadó 1960
 Mező Ferenc: Futball adattár 
 http://www.nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok